De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2006 was de twaalfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2006. De race werd verreden op 20 augustus 2006 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2006
Tsjechië